Cohan ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Cohan (1930–2018), US-amerikanischer Segler
 George M. Cohan (1878–1942), US-amerikanischer Musical-Autor und -Produzent
 Lauren Cohan (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Cohen